Guénolé (, qui s'écrit aussi Gwenolé ou Gwennole) est un prénom masculin d'origine bretonne et un patronyme.
La fête du prénom est le 3 mars, jour de naissance de saint Guénolé.

Étymologie et variantes linguistiques 

Gwenole vient du breton gwenn « blanc, pur, sacré » et gwal « valeureux ».

Les variantes linguistiques seraient 

La variante féminine est Gwenola.

Gwenole est de plus à l'origine des toponymes Locquénolé et Locunolé.
Tandis que Guénolé a donné le toponyme .

Patronyme 

 Thomas Guénolé (né en 1982), politologue français.

Personnalités portant ce prénom 
 Guénolé de Landévennec (décédé vers 532), saint Guénolé, fondateur de l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec ;
 Guénolé Azerthiope (né en 1944), surnom d'un écrivain et sculpteur français ;
 Gwennole Le Menn (1938-2009), érudit, écrivain et éditeur breton.

Références

Voir aussi 
 Gwenola
 

Prénom breton
Prénom masculin